Horvátország
Topličica falu Budinščina községben, Krapina-Zagorje megyében
Topličica falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Donja Topličica falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Gornja Topličica falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében